Тайво — фамилия. Известные носители:
 
 Тайво, Джереми (род. 1990) — американский легкоатлет-многоборец.
 Тайво, Тайе (род. 1985) — нигерийский футболист.
 Тайво, Том (род. 1990) — английский футболист.